Zentralkomitee steht für:

 Zentralkomitee, in kommunistischen Parteien ein oberstes Entscheidungsgremium

Parteigremien:
 Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Deutschlands, siehe Liste der Mitglieder der Zentralkomitees der KPD
 Zentralkomitee der SED, Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (DDR)

 Zentralkomitee der KPdSU, Kommunistische Partei der Sowjetunion (UdSSR)
 Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh)
 Zentralkomitee der KPV in Vietnam, siehe Kommunistische Partei Vietnams #Zentralkomitee
 Zentralkomitee der Partei der Arbeit Koreas (PdAK)

Siehe auch:
 Zentralkomitee der deutschen Katholiken
 Zentralkomitee der Juden in Polen
 Mennonitisches Zentralkomitee (internationales Hilfswerk)
 Komitee (Begriffsklärung)